Hocheder ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hocheder (1854–1917), deutscher Architekt
 Franz Hocheder (1783–1844), deutscher Klassischer Philologe, Schriftsteller und Gymnasialdirektor
 Hans Hocheder (1895–1979), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Johann Carl Hocheder (1800–1864), österreichischer Mineraloge
 Karl Hocheder (1825–1913), Senatspräsident am Reichsgericht

Hocheder heißen folgende geographischen Objekte:

 Hocheder (Stubai), 2796 m, bei Pfaffenhofen, Stubaier Alpen